Orobus steht oder stand für:

 bestimmte Platterbsen
 bestimmte Wicken (Vicia), als Orobus verus insbesondere
 die Futterwicke
 die Linsen-Wicke